Parepidosis är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1913. Parepidosis ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Parepidosis